Dobersdorf ist der Name folgender Orte:

 Dobersdorf, amtsangehörige Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Dobersdorf (Gemeinde Rudersdorf), Ortschaft in der Marktgemeinde Rudersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Dobersdorf (Walzen), Ortschaft in der Gemeinde Walzen, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Dobersdorf (Kreis Leobschütz), Ortschaft im ehemaligen Landkreis Leobschütz in Schlesien, heute Dobieszów im Powiat Głubczycki, Polen.

Dobersdorf bezeichnet weiter:
 Gut Dobersdorf im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Dobersdorfer See im Kreis Plön, Schleswig-Holstein